Fade ('fundido' en español) puede hacer referencia a:
 Fade (audio), técnica de ingeniería del sonido, para aumentar o disminuir progresivamente un volumen;
 Fade (audiovisual), técnica de cinematografía también conocida como «pasar a negro»;
 Fade (iluminación), técnica de escenografía;
 Fade, grupo de música J-Rock;
 Fade (1980), canción de Blue Angel.